Strigula är ett släkte av lavar. Strigula ingår i familjen Strigulaceae, klassen Eurotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar